Артём Соколов: Соколов, Артём Евгеньевич (род. 2003) — российский футболист.
 Соколов, Артём Сергеевич (1982—2014) — российский хоккеист.